Diagnóza může znamenat:

diagnóza
 Diagnóza (medicína) – zjištění, rozpoznání a určení choroby vyšetřením nemocného, resp. její klasifikace, viz Mezinárodní klasifikace nemocí. Z celkového hlediska to může být zbytečná diagnóza.
 Diagnóza (biologie) – vymezení nejvýznačnějších znaků a vlastností u nějakého rostlinného či živočišného taxonu
 Diagnóza (technika) – hledání chyb a poruch v technických zařízeních 

 dokumentární cyklus
 Diagnóza – Dokumentární cyklus České televize o příznacích, léčbě a následcích některých nemocí.